W Grupie H eliminacji do ME 2016 biorą udział następujące zespoły:

Tabela

Wyniki 
Czas: CET

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016